Jean-Baptiste Masse oder Jean-Baptiste Massé ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Massé (Maler) (1687–1767), französischer Maler 
 Jean-Baptiste Masse (Komponist) (um 1700–um 1757), französischer Komponist und Cellist